Ешлі Глен Горлі (; 29 квітня 1977; Денвілл, Кентуккі, США) — американський автор пісень та музичний продюсер у стилях кантрі та поп-музики. Народився у Денвілл, Кентуккі, працює у Нашвілл, Теннессі. Горлі написав понад 30 синглів, які досягли вершини музичних чартів, та створив більше 300 пісень, записаних відомими виконавцями. Співпрацював із такими співаками як Керрі Андервуд, Бред Пейслі, Блейк Шелтон, гурт Gloriana, Тріша Єрвуд, гурт Bon Jovi, Ріба Макінтайр та багато інших.

Життєпис 
Ешлі Глен Горлі народився 29 квітня 1977 у місті Денвілл штату Кентуккі, США. Син Глена та Сандри Горлі (уроджена Александр).

Вибрана дискографія

Дискографія Tape Room

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка Tape Room Music
 Вебсайт combustionmusic.com 

Уродженці Кентуккі
Піснярі штату Кентуккі
Персоналії:Нашвілл
Піснярі кантрі-музики США